Танджиле (, ) — административный регион в Республике Чад.
 Административный центр — город Лаи.
 Площадь — , население —

География 
Регион Танджиле находится в южной части Чада. На севере граничит с регионом Шари-Багирми, на западе с регионами Восточное Майо-Кеби и Западное Майо-Кеби, на юге с регионами Восточный Логон и Западный Логон, на востоке с регионами Мандуль и Среднее Шари.

Население 
Народы, населяющие Танджиле — марба (около 20 % от общего числа жителей), леле (13,7 %), нанджере (13,7 %), нгамби (12,7 %), габри (11 %). Помимо оседлого населения, в регионе проживают несколько десятков тысяч кочевников.

Крупные города Танджиле — административный центр региона Лай, а также Кело, Беноу, Бере.

Административное деление 
В административном отношении регион подразделяется на 2 департамента: Западное Танджиле (состоит из 8 подпрефектур: Кело, Бакшоро, Бере, Болого, Дафра, Дельбиан, Дого и Колон) и Восточное Танджиле (5 подпрефектур: Лаи, Дересия, Доно-Манга, Гидари и Ндам).

Населённые пункты 
 Дабге-Мбаса

Регионы Чада